Viken kan henvise til følgende:

 Viken, Norge - et historisk navn for området omkring Oslofjorden
 Viken (fylke) - et fylke oprettet 1. januar 2020 hovedsageligt ved en sammenlægning af de tidligere fylker Østfold, Akershus og Buskerud
 Viken, Borlänge - en by i den svenske kommune Borlänge
 Viken, Skåne - en by i Skåne
 Viken, Gävle - en by i den svenske kommune Gävle
 Viken, Kungsbacka - en by i Halland

 Viken (sø) - en sø i Västergötland